Robert M. Walker est un nom pouvant désigner:

 (1929-2004), physicien et planétologue américain
 (né en 1948), américain, secrétaire à l'Armée

Voir aussi

Walker, Robert M.